Gminy w Czechach:
 Kaňovice – gmina w powiecie Frýdek-Místek
 Kaňovice – gmina w powiecie Zlín